Nokia 8800 — іміджевий стільниковий телефон фірми Nokia, що прийшов на зміну Nokia 8910i. Належить до лінійки телефонів «мода і стиль». Виробляється по ODM-контракту корпорацією .

Корпус вироблено з неіржавної сталі, а захисне скло екрана з стійкого до подряпин матеріалу.

Комплектація: телефон, акумулятор (2 шт.), зарядний пристрій, гарнітура HS-15, настільний зарядний пристрій DT-8, диск ПЗ , чохол CP-35, інструкція

Особливості: сталевий корпус, спеціальний міцний матеріал дисплея; ексклюзивна аудіо-начинка композитора Руічі Сакамото.

 запис відео і потокове відео
 цифровий музичний програвач
 FM-радіо
 синхронізація пристроїв
 ексклюзивна тривимірна графіка і теми користувальницького інтерфейсу
 64 Мб вбудованої NAND флеш-пам'яті

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році